Ел Макајо има више значења:

 Ел Макајо (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Макајо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Макајо (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику